Круча има више значења:

 Круча (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Круча (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Круча (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Круча (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Круча (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији